Kösen steht für:

 den früheren Namen von Bad Kösen, und daran angelehnt
 den Kösener Senioren-Convents-Verband

Kösen ist der Familienname folgender Personen:
 Sultan Kösen (* 1982), türkischer Rekordhalter als größter lebender Mensch